Fox Broadcasting Company és l'empresa que gestiona la cadena FOX, una xarxa de televisió dels Estats Units que va començar les seves emissions el 9 d'octubre de 1986 (la seva primera emissió va ser l'episodi pilot de la sèrie Married with Children). Algunes de les sèries que emet aquest canal són:

Canals de televisió generalistes
Canals de televisió en anglès
Canals de televisió dels Estats Units
News Corporation